A Portela, La Portela o Portela pueden referirse a:

 Portela (apellido)

Divisiones administrativas

España

Portela 
 Portela de Aguiar, localidad del municipio de Sobrado, provincia de León.
 Portela (Barro), parroquia del concello de Barro.
 Portela (Cuntis), lugar y parroquia del concello de Cuntis.
 Portela (Verea), parroquia del concello de Verea.
 Estación de Portela, lugar de la parroquia de Portela, concello de Barro.
 Portela (Castro Caldelas), lugar de la parroquia de Pedrouzos, concello de Castro Caldelas.
 Castro Portela, lugar de la parroquia de Vilamor, concello de Folgoso do Courel.
 Portela (Lalín), lugar de la parroquia de Zobra, concello de Lalín.
 Portela das Eiras, lugar de la parroquia de Escuadra, concello de La Lama.
 Portela da Vella, lugar de la parroquia de Vilar, concello de Mondariz.
 Portela (Las Nieves), lugar de la parroquia de Batalláns, concello de Las Nieves.
 Portela (Parada de Sil), lugar de la parroquia de Caxide, concello de Parada de Sil.
 Portela (Pastoriza), lugar de la parroquia de Pousada, concello de Pastoriza.
 Portela de Baixo, lugar de la parroquia de Coiras, concello de Piñor.
 Portela de Riba, lugar de la parroquia de Coiras, concello de Piñor.
 Portela (Puentedeume), lugar de la parroquia de Ombre, concello de Puentedeume.
 Portela de Souto, lugar de la parroquia de Atios, concello de Porriño.
 Portela (Samos), lugar de la parroquia de Gundriz, concello de Samos.
 Portela (Santiago de Compostela), lugar de la parroquia de Villestro, concello de Santiago de Compostela.

A Portela 
 A Portela (A Castañeda), lugar de la parroquia de A Castañeda, concello de Arzúa.
 A Portela (A Mella), lugar de la parroquia de A Mella, concello de Arzúa.
 A Portela (Irijoa), lugar de la parroquia de Irijoa, concello de Irijoa.
 A Portela (Laracha), lugar de la parroquia de Erboedo, concello de Laracha.
 A Portela (San Saturnino), lugar de la parroquia de San Saturnino, concello de San Saturnino.
 A Portela (Santiago de Compostela), lugar de la parroquia de Figueiras, concello de Santiago de Compostela.
 A Portela (Corgo), lugar de la parroquia de Anseán, concello de Corgo.
 A Portela (Pastoriza), lugar de la parroquia de Cadavedo, concello de Pastoriza.
 A Portela (Diomondi), lugar de la parroquia de Diomondi, concello de Saviñao.
 A Portela (Piñeiró), lugar de la parroquia de Piñeiró, concello de Saviñao.
 A Portela (Valle de Oro), lugar de la parroquia de A Laxe, concello de Valle de Oro.
 A Portela do Trigal, parroquia del concello de Carballeda de Valdeorras.
 A Portela (Carballeda de Valdeorras), lugar de la parroquia de A Portela do Trigal, concello de Carballeda de Valdeorras.
 A Portela (Villamartín de Valdeorras), lugar y parroquia del concello de Villamartín de Valdeorras.
 A Portela (Allariz), lugar de la parroquia de San Trocado, concello de Allariz.
 A Portela da Aira Vella, lugar da  parroquia de Allariz, concello de Allariz.
 A Portela de Portomourisco (Laroco), lugar de la parroquia de Portomourisco, concello de Laroco.
 A Portela de Portomourisco (Petín), lugar de la parroquia de Portomourisco, concello de Petín.
 A Portela da Quinta, lugar da parroquia de Bresmaus, concello de Sarreaus.
 A Portela (La Teijeira), lugar de la parroquia de Fontao, concello de La Teijeira.
 A Portela (La Vega), lugar de la parroquia de Meda, concello de La Vega.
 A Portela (Rodeiro), lugar y parroquia del concello de Rodeiro.
 A Portela (Arbo), lugar de la parroquia de Mourentán, concello de Arbo.
 A Portela (Cerdedo-Cotobade), lugar de la parroquia de Aguasantas, concello de Cerdedo-Cotobade.
 A Portela (Forcarey), lugar de la parroquia de Millarada, concello de Forcarey.
 A Portela de Lamas, lugar da parroquia de Pardesoa, concello de Forcarey.
 A Portela (Mondariz), lugar de la parroquia de Sabaxáns, concello de Mondariz.
 A Portela (Las Nieves), lugar de la parroquia de San Xosé de Ribarteme, concello de Las Nieves.
 A Portela (Oya), lugar de la parroquia de Burgueira, concello de Oya.
 A Portela (Guillade), lugar de la parroquia de Guillade, concello de Puenteareas.
 A Portela (Oliveira), lugar de la parroquia de Oliveira, concello de Puenteareas.
 A Portela (Padróns), lugar de la parroquia de Padróns, concello de Puenteareas.
 A Portela (Xinzo), lugar de la parroquia de Xinzo, concello de Puenteareas.
 A Portela (Redondela), lugar de la parroquia de Cedeira, concello de Redondela.
 A Portela (Ribadumia), lugar de la parroquia de Barrantes, concello de Ribadumia.
 A Portela (El Rosal), lugar de la parroquia de Tabagón, concello de El Rosal.
 A Portela (Parderrubias), lugar de la parroquia de Parderrubias, concello de Salceda de Caselas.
 A Portela (A Picoña), lugar de la parroquia de A Picoña, concello de Salceda de Caselas.
 A Portela (Silleda), lugar de la parroquia de Moalde, concello de Silleda.
 A Portela (Tomiño), lugar de la parroquia de Sobrada, concello de Tomiño.

La Portela 
 La Portela de Valcarce, localidad del municipio de Vega de Valcarce, provincia de León.

Arqueología 
 Portela da Laxe, estación de gravados rupestres.

Brasil 
 Portela (Itaocara), distrito del estado de Río de Janeiro.
 Tenente Portela, municipio del estado de Río Grande del Sur.

Escuelas de samba 
 Portela (escuela de samba), Río de Janeiro.
 Portela (Belém).
 Portela da Zona Sul, São Paulo.
 Portela do Sul, Novo Hamburgo.

Portugal 
 Aeropuerto Humberto Delgado, o Aeropuerto da Portela, Lisboa.

Freguesias 
 Portela (Amares), antigua freguesia portuguesa del municipio de Amares, distrito de Braga.
 Portela (Arcos de Valdevez), antigua freguesia portuguesa del municipio de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo.
 Portela e Extremo, freguesia portuguesa del municipio de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo.
 Portela (Loures), antigua freguesia portuguesa del municipio de Loures, distrito de Lisboa.
 Portela (Monção), freguesia portuguesa del municipio de Monção, distrito de Viana do Castelo.
 Portela (Penafiel), antigua freguesia portuguesa del municipio de Penafiel, distrito de Oporto.
 Portela (Vila Nova de Famalicão), antigua freguesia portuguesa del municipio de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga.
 Portela das Cabras, antigua freguesia portuguesa del municipio de Vila Verde, distrito de Braga.
 Portela do Fojo, antigua freguesia portuguesa del municipio de Pampilhosa da Serra, distrito de Coímbra.
 Portela do Fojo - Machio, freguesia portuguesa del municipio de Pampilhosa da Serra, distrito de Coímbra.
 Portela Susã, antigua freguesia portuguesa del municipio y distrito de Viana do Castelo.

Argentina 
 Ireneo Portela (Buenos Aires), localidad argentina de la provincia de Buenos Aires.